Abakan – rzeka w Rosji
 Abakan – rosyjskie miasto leżące u ujścia rzeki Abakan
 Abakan – rosyjski port lotniczy
 abakan – nazwa stepu w Kraju Krasnojarskim
 Abakan – program komputerowy przetwarzający grafikę
 Abakan – kompozycje przestrzenne Magdaleny Abakanowicz
 Projekt Abakan – współczesny rosyjski karabin szturmowy